Ходимчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Ходимчук Діамара Олексіївна (Ді́ма, Діамара Комілевська) (31.10.1925, м. Ромни Полтавської губернії, нині Сумська область) — українська письменниця, актриса.
 Ходимчук Олексій Остапович (17.03.1896, Кропивня (Іванківський район) — 04.01.1938, Биківня) — український театральний режисер.
 Ходимчук Микола Федорович (1942—2011) — заслужений лікар Росії

Див. також 
 Ходемчук Валерій Ілліч (24.03.1951, Кропивня (Іванківський район) — 26.04.1986, Прип'ять) — оператор головного циркуляційного насосу на 4-му блоці Чорнобильської АЕС. Першим загинув на своєму посту під час чорнобильської трагедії. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Примітки